Résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2014 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
La finale oppose les tenants du titre, les frères Bob et Mike Bryan qui atteignent la finale du tournoi pour la , aux néophytes Vasek Pospisil et Jack Sock, le Canadien jouant sa première finale sur le circuit ATP. Ce sont pourtant les deux jeunes joueurs qui s'imposent dans un match disputé en 5 sets.

Primes et points 
Les primes sont en augmentation de 9 % par rapport à 2013.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2014
Tennis en Angleterre en 2014
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2014
Tennis en juillet 2014
Sport à Londres en 2014